Il singolare del torneo di tennis St. Petersburg Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Mario Ančić che ha battuto in finale Thomas Johansson 7–5, 7–6(2).

Teste di serie

  Nikolaj Davydenko (secondo turno)
  Tommy Robredo  (primo turno)
  Mario Ančić (campione)
  Tommy Haas (secondo turno)

 Jarkko Nieminen (secondo turno)
 Dmitrij Tursunov (primo turno)
 Michail Južnyj (secondo turno)
 Jürgen Melzer (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

St. Petersburg Open 2006
ATP Tour 2006